Swamp Thing – superbohater z komiksów imprintu Vertigo, należącego do DC Comics
 Saga o potworze z bagien (oryg. Swamp Thing) – seria komiksów o tytułowym superbohaterze
 Potwór z bagien  (oryg. Swamp Thing) – film z 1982 roku
 Potwór z bagien (oryg. Swamp Thing) – serial z 1990 roku
 Swamp Thing – serial animowany z 1991 roku
 Swamp Thing – serial z 2019 roku